Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

4001–4100. • 4101–4200. • 4201–4300. • 4301–4400. • 4401–4500.

Források 
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája

en:List of minor planets: 4001–5000
an:Lista d'asteroides (4001-5000)
ast:Llista d'asteroides (4001-5000)
ca:Llista d'asteroides (4001-5000)
eo:Listo de asteroidoj (4001–5000)
es:Anexo:Asteroides (4001)–(5000)
eu:Asteroideen zerrenda (4001-5000)
fa:فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱)
fr:Liste des astéroïdes (4001-5000)
it:Lista di asteroidi (4001-5000)
ja:小惑星の一覧 (4001-5000)
la:Index Asteroidum 4001-5000
nn:Nummererte småplanetar/4001–5000
no:Liste over nummererte småplaneter: 4001–5000
pl:Lista planetoid 4001-5000
pt:Anexo:Lista de asteroides (4001-5000)
ro:Lista planetelor minore: 4001–5000
tl:Tala ng planetang minor: 4001–5000
vi:Danh sách các tiểu hành tinh: 4001–5000
zh:小行星列表/4001-5000